Мортон (округ, Канзас)
 Мортон (округ, Північна Дакота)